

Patronyme 

 Eliphalet Remington (1793-1861), fabricant américain d'armes à feu ;
  (1816-1889), son fils, fabricant américain d'armes à feu et de machines à écrire ;
 Frederic Remington (1861-1909), peintre et sculpteur américain ;
  (1922-2007), entomologiste américain.

Toponyme 

 Remington, ville américaine d’Indiana ;
 , ville américaine d’Ohio ;
 Remington, ville américaine de Virginie ;
 , ville américaine du Wisconsin ;
 , quartier américain de Baltimore ;
 , ville américaine du Texas.

Titres 

 Les Enquêtes de Remington Steele (1982-1987), série télévisée américaine ;
 Remington (2010-2012), comics français.

Autres 
 Remington Arms, fabricant américain d'armes à feu ;
 Remington Rand, fabricant américain d'ordinateurs ;
 E. Remington and Sons, fabricant américain d'armes à feu et de machines à écrire ;
 Remington, entreprise et marque américaine fabricant des épilateurs, tondeuses, sèche-cheveux...
 Remington Leith, chanteur du groupe américain Palaye Royale.